Matmata peut faire référence à :

Lieux 

Matmata, une localité de Tunisie,
 Matmata, une délégation tunisienne dépendant du gouvernorat de Gabès
.

Autres 
 Matmata (peuple)
 matmata, dialecte tunisien